Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 1999 v Franciji, kjer je pod vodstvom selektorja Borisa Zrinskega v svojem četrtem nastopu osvojila deseto mesto. V predtekmovalni skupini B je proti ruski, španski in madžarski reprezentanci osvojila tretje mesto z dvema zmagama in enim porazom ter se uvrstila v drugi krog tekmovanja. V drugem krogu je v skupini E proti ruski, španski, jugoslovanski, francoski in izraelski reprezentanci osvojila šesto mesto z dvema zmagama in štirimi porazi ter se ni uvrstila v četrtfinale.

Postava 
Selektor:  Boris Zrinski

Tekme

Prvi krog - skupina B

Drugi krog - skupina E

Statistika 

|-
| Zdovc, Jure
| 6
| 221
| 16/25
| 64,0
| 9/32
| 28,1
| 23/29
| 79,3
| 2
| 16
| 18
| 17
| 16
| 9
| 7
| 0
| 82
| 13/7
|-
| Nesterovič, Radoslav
| 6
| 145
| 34/60
| 56,7
| 0/0
| 0,0
| 1/1
| 100,0
| 12
| 20
| 32
| 7
| 13
| 6
| 0
| 0
| 69
| 11,5
|-
| Smodiš, Matjaž
| 6
| 128
| 13/22
| 59,1
| 9/21
| 42,9
| 12/16
| 75,0
| 12
| 14
| 26
| 3
| 17
| 8
| 3
| 0
| 65
| 10,8
|-
| Milič, Marko
| 6
| 153
| 27/58
| 46,6
| 0/4
| 0,0
| 11/23
| 47,8
| 9
| 10
| 19
| 8
| 14
| 10
| 6
| 0
| 65
| 10,8
|-
| Jurkovič, Ivica
| 6
| 128
| 10/21
| 47,6
| 3/8
| 37,5
| 9/11
| 81,8
| 14
| 25
| 39
| 10
| 13
| 8
| 6
| 0
| 38
| 6,3
|-
| Daneu, Jaka
| 6
| 180
| 3/7
| 42,9
| 7/25
| 28,0
| 8/8
| 100,0
| 4
| 13
| 17
| 20
| 15
| 10
| 5
| 0
| 35
| 5,8
|-
| Bečirovič, Sani
| 4
| 82
| 7/13
| 53,8
| 2/9
| 22,2
| 10/11
| 90,9
| 1
| 7
| 8
| 11
| 13
| 3
| 3
| 0
| 30
| 7,5
|-
| Kraljevič, Marijan
| 6
| 77
| 6/15
| 40,0
| 0/0
| 0,0
| 3/3
| 100,0
| 5
| 11
| 16
| 7
| 10
| 3
| 2
| 0
| 15
| 2,5
|-
| Dragšič, Ervin
| 4
| 44
| 1/2
| 50,0
| 1/7
| 14,3
| 0/0
| 0,0
| 0
| 2
| 2
| 3
| 7
| 3
| 0
| 0
| 5
| 1,3
|-
| Jagodnik, Goran
| 4
| 25
| 0/4
| 0,0
| 0/1
| 0,0
| 1/2
| 50,0
| 1
| 4
| 5
| 0
| 5
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0,3
|-
| Jeklin, Walter
| 2
| 10
| 0/0
| 0,0
| 0/1
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,0
|-
| Tovornik, Matjaž
| 1
| 6
| 0/1
| 0,0
| 0/1
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,0
|-
| Skupaj
| 6
| 
| 117/228
| 51,3
| 31/109
| 28,4
| 78/104
| 75,0
| 60
| 122
| 182
| 88
| 125
| 62
| 32
| 0
| 405
| 57,5
|}

Zunanje povezave
 fibaeurope.com 

1999
Evropsko prvenstvo v košarki 1999
1999 v Sloveniji